

Informatica 
 MM4 – registro dell'architettura IA-32

Trasporti 
 MM4 – Linea M4 (metropolitana di Milano)
 MM4 – linea del Metrò del Mare

Musica 
 MM4 – Machete Mixtape 4